Lomtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Halland 
Stora Lomtjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,

Västergötland 
Lomtjärnen (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lomtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 639842-131584), sjö i Bollebygds kommun, 
Lomtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland, 640092-131311), sjö i Bollebygds kommun, 
Lomtjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,

Västmanland 
Lomtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661252-142378), sjö i Hällefors kommun, 
Lomtjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 662162-143737), sjö i Hällefors kommun, 
Lomtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664435-143699), sjö i Hällefors kommun, 
Lomtjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664618-142065), sjö i Hällefors kommun, 
Lomtjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Lomtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665212-145298), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Lomtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665275-145984), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Lomtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 666120-144129), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Lomtjärnen (Järnboås socken, Västmanland), sjö i Nora kommun, 
Lomtjärnen (Nora socken, Västmanland, 659265-145326), sjö i Nora kommun,  (2,77 ha)
Lomtjärnen (Nora socken, Västmanland, 660570-144124), sjö i Nora kommun, 
Stora Lomtjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Lomtjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,

Värmland 
Lomtjärnet (Bogens socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lomtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 664935-131275), sjö i Arvika kommun, 
Lomtjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 665313-132571), sjö i Arvika kommun, 
Lomtjärnen (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lomtjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (1,6 ha)
Lomtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Västra Lomtjärnet, sjö i Eda kommun,  (4,7 ha)
Östra Lomtjärnet, sjö i Eda kommun,  (7,82 ha)
Lomtjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Lomtjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Lomtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Lomtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 661153-142225), sjö i Filipstads kommun,  (7,09 ha)
Lomtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 661460-141916), sjö i Filipstads kommun, 
Lomtjärnen (Kroppa socken, Värmland, 661803-142150), sjö i Filipstads kommun, 
Lomtjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665007-140061), sjö i Filipstads kommun, 
Lomtjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 665543-140420), sjö i Filipstads kommun,  (11,2 ha)
Lomtjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Lomtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Lomtjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Södra Lomtjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Lomtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (1,3 ha)
Lomtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 657250-143445), sjö i Karlskoga kommun,  (0,75 ha)
Lomtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, 658116-143476), sjö i Karlskoga kommun, 
Lomtjärnen (Grava socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun, 
Lomtjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun,  (1,1 ha)
Lomtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,6 ha)
Lomtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664408-133266), sjö i Sunne kommun,  (6,86 ha)
Lomtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 664837-132664), sjö i Sunne kommun,  (3,75 ha)
Lomtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Lomtjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun, 
Lomtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland, 675919-131133), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland, 676387-131940), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland, 677003-132592), sjö i Torsby kommun,  (5,78 ha)
Norra Lomtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670641-135938), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 671339-136311), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Norra Lomtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Södra Lomtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Lomtjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lomtjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lomtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lomtjärnen (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lomtjärnen (Töcksmarks socken, Värmland, vid Hyttan), sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Stora Lomtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Lomtjärnen (Svartnäs socken, Dalarna, 675392-151246), sjö i Falu kommun, 
Lomtjärnen (Svartnäs socken, Dalarna, 676350-151085), sjö i Falu kommun, 
Lomtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Stora Lomtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lomtjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lomtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lomtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Stora Lomtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lomtjärnarna (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lomtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 667633-139685), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lomtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 667915-139785), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lomtjärnen (Malungs socken, Dalarna, 670890-139570), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Lomtjärnen (Venjans socken, Dalarna, nordost om Gävunda), sjö i Mora kommun, 
Lomtjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Lomtjärnen (Ore socken, Dalarna, 680421-146401), sjö i Rättviks kommun, 
Lomtjärnen (Ore socken, Dalarna, 681685-146844), sjö i Rättviks kommun, 
Lomtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 665227-147024), sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)
Lomtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 667487-147631), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lomtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 667681-148511), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lomtjärnen (Norrbärke socken, Dalarna, 667987-147901), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lomtjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lomtjärnen (Gustafs socken, Dalarna, 668755-148662), sjö i Säters kommun, 
Lomtjärnen (Gustafs socken, Dalarna, 670210-149108), sjö i Säters kommun, 
Lomtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (7,58 ha)
Lomtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671094-141171), sjö i Vansbro kommun,  (12 ha)
Lomtjärnen (Järna socken, Dalarna, 671874-141610), sjö i Vansbro kommun, 
Lomtjärnarna (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Lomtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lomtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lomtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685932-134352), sjö i Älvdalens kommun,  (24,2 ha)
Lomtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686025-134302), sjö i Älvdalens kommun, 
Lomtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687260-131966), sjö i Älvdalens kommun, 
Lomtjärnen (Idre socken, Dalarna, 687723-133004), sjö i Älvdalens kommun,  (6,18 ha)
Lomtjärnen (Idre socken, Dalarna, 688313-133593), sjö i Älvdalens kommun, 
Lomtjärnen (Särna socken, Dalarna, 683236-135963), sjö i Älvdalens kommun,  (3,1 ha)
Lomtjärnen (Särna socken, Dalarna, 684487-135646), sjö i Älvdalens kommun, 
Lomtjärnarna (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,5 ha)
Lomtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Södra Lomtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,

Gästrikland 
Stora Lomtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Lomtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Lomtjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Lomtjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lomtjärnen (Delsbo socken, Hälsingland, 685137-153585), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,5 ha)
Lomtjärnen (Delsbo socken, Hälsingland, 685965-153489), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lomtjärnen (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lomtjärnen (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lomtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689259-145951), sjö i Härjedalens kommun, 
Lomtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689915-145203), sjö i Härjedalens kommun, 
Lill-Lomtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Lomtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (2,4 ha)
Lomtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687081-151754), sjö i Ljusdals kommun, 
Lomtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 687520-151207), sjö i Ljusdals kommun, 
Lomtjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lomtjärnen (Los socken, Hälsingland, vid Hyttån), sjö i Ljusdals kommun, 
Lomtjärnen (Gnarps socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Lomtjärnen (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Lomtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 678208-151261), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 678552-149674), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (1,2 ha)
Lomtjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, 682008-147801), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, 682048-147787), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, 682071-147797), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 679755-149260), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 679896-148895), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681325-147615), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lomtjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 677731-156553), sjö i Söderhamns kommun, 
Lomtjärnen (Skogs socken, Hälsingland, 678278-156171), sjö i Söderhamns kommun, 
Lomtjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Lomtjärnen (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lomtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 685287-141231), sjö i Härjedalens kommun, 
Lomtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 685811-140661), sjö i Härjedalens kommun, 
Lomtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 687519-140423), sjö i Härjedalens kommun,  (2,5 ha)
Lomtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 687562-137905), sjö i Härjedalens kommun, 
Lomtjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lomtjärnen (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Lomtjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Lomtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lomtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lomtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lomtjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lomtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lomtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709747-143612), sjö i Krokoms kommun,  (6,63 ha)
Lomtjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710263-141502), sjö i Krokoms kommun,  (6,75 ha)
Lomtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 703480-142137), sjö i Krokoms kommun, 
Lomtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 703912-142679), sjö i Krokoms kommun, 
Lomtjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706028-140806), sjö i Krokoms kommun, 
Lomtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700206-152043), sjö i Ragunda kommun, 
Lomtjärnen (Ragunda socken, Jämtland, 700708-152426), sjö i Ragunda kommun, 
Lomtjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (44,4 ha)
Lomtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708197-149690), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708397-149566), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712537-146676), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715631-147153), sjö i Strömsunds kommun,  (3,23 ha)
Lomtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Lomtjärnen (Åre socken, Jämtland, 702138-133198), sjö i Åre kommun,  (14,7 ha)
Lomtjärnen (Åre socken, Jämtland, 704136-135380), sjö i Åre kommun,  (5,46 ha)
Lomtjärnarna, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Lomtjärnen (Lits socken, Jämtland, 700774-147052), sjö i Östersunds kommun, 
Lomtjärnen (Lits socken, Jämtland, 700829-146560), sjö i Östersunds kommun, 
Lomtjärnen (Lits socken, Jämtland, 702041-146190), sjö i Östersunds kommun, 
Lomtjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Naturreservat
 Lomtjärnen (naturreservat) – ett naturreservat i Krokoms kommun

Medelpad 
Lomtjärnen (Njurunda socken, Medelpad, 690464-157794), sjö i Sundsvalls kommun, 
Lomtjärnen (Njurunda socken, Medelpad, 690952-157879), sjö i Sundsvalls kommun,  (4,09 ha)
Lomtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun, 
Lomtjärnen (Ljustorps socken, Medelpad, Stor-Fuskberget), sjö i Timrå kommun, 
Stor-Lomtjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (2,8 ha)
Lomtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691245-145916), sjö i Ånge kommun, 
Lomtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691399-146124), sjö i Ånge kommun, 
Lomtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691451-146987), sjö i Ånge kommun,  (11,8 ha)
Lomtjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691972-145730), sjö i Ånge kommun, 
Lomtjärnen (Torps socken, Medelpad, 691012-152744), sjö i Ånge kommun,  (3,5 ha)
Lomtjärnen (Torps socken, Medelpad, 692859-153012), sjö i Ånge kommun,  (10,7 ha)

Ångermanland 
Lomtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (5,16 ha)
Lomtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708656-164765), sjö i Bjurholms kommun, 
Lomtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709956-164611), sjö i Bjurholms kommun,  (8,2 ha)
Stor-Lomtjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 
Lomtjärnen (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Lomtjärnen (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Lomtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland, 697675-160089), sjö i Kramfors kommun, 
Lomtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland, 697892-158681), sjö i Kramfors kommun, 
Lomtjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland, 698223-159191), sjö i Kramfors kommun, 
Lomtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Lomtjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Lomtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706683-151985), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707020-152292), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708706-152875), sjö i Strömsunds kommun,  (7,12 ha)
Lomtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lomtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lomtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lomtjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Lomtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720186-169122), sjö i Norsjö kommun, 
Lomtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720689-167381), sjö i Norsjö kommun, 
Lomtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721190-165940), sjö i Norsjö kommun, 
Lomtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721309-168464), sjö i Norsjö kommun,  (5,91 ha)
Lomtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722209-165620), sjö i Norsjö kommun, 
Lomtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722302-168665), sjö i Norsjö kommun,  (13,1 ha)
Lomtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 712330-174950), sjö i Robertsfors kommun, 
Lomtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 712489-174925), sjö i Robertsfors kommun, 
Lomtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten, 713627-172514), sjö i Robertsfors kommun, 
Lomtjärnen (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lomtjärnarna, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Lomtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717182-170172), sjö i Skellefteå kommun, 
Lomtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718008-169281), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Lomtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lomtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724294-170061), sjö i Skellefteå kommun, 
Lomtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724413-168655), sjö i Skellefteå kommun,  (5,4 ha)
Lomtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lomtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719877-171739), sjö i Skellefteå kommun, 
Lomtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720179-171303), sjö i Skellefteå kommun,  (6 ha)
Lomtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720179-173141), sjö i Skellefteå kommun,  (8,13 ha)
Lomtjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Lomtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Lomtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Stor-Lomtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Lomtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714370-169311), sjö i Vindelns kommun, 
Lomtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714559-166594), sjö i Vindelns kommun,  (10,1 ha)
Lomtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716001-167425), sjö i Vindelns kommun, 
Lomtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716023-168608), sjö i Vindelns kommun,  (3 ha)
Lomtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716383-168426), sjö i Vindelns kommun, 
Lomtjärnen (Vännäs socken, Västerbotten, 710223-169140), sjö i Vännäs kommun, 
Lomtjärnen (Vännäs socken, Västerbotten, 710872-169376), sjö i Vännäs kommun,

Norrbotten 
Lomtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Lomtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (1,7 ha)
Lomtjärnarna, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Lomtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 733508-182837), sjö i Kalix kommun,  (5,01 ha)
Lomtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 734033-182824), sjö i Kalix kommun, 
Lomtjärnen (Töre socken, Norrbotten, 731626-181264), sjö i Kalix kommun,  (3,64 ha)
Lomtjärnen (Töre socken, Norrbotten, 733145-181363), sjö i Kalix kommun, 
Lomtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun, 
Lomtjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Lomtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726367-170527), sjö i Piteå kommun,  (5,19 ha)
Lomtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728139-174761), sjö i Piteå kommun, 
Inre Lomtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (9,07 ha)
Yttre Lomtjärnen, sjö i Piteå kommun,  (5,01 ha)

Lappland 
Lomtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 730275-160511), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lomtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 730378-158947), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,9 ha)
Lomtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732430-161809), sjö i Arjeplogs kommun,  (26,9 ha)
Lomtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 735418-153785), sjö i Arjeplogs kommun,  (13 ha)
Lomtjärnarna (Arjeplogs socken, Lappland, 729518-159830), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lomtjärnarna (Arjeplogs socken, Lappland, 729624-159820), sjö i Arjeplogs kommun, 
Lomtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 733648-160059), sjö i Arjeplogs kommun,  (7,85 ha)
Lomtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 739359-150143), sjö i Arjeplogs kommun,  (11,1 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,71 ha)
Lomtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727871-164623), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,81 ha)
Lomtjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727882-164537), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,91 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725187-165457), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,37 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725338-166624), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,3 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725869-165241), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,55 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726332-166236), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,7 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726568-164035), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,5 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726572-164571), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726800-162627), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727307-164479), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,06 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727827-165733), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,87 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728209-165896), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,8 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728224-162896), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728380-165212), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,56 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728621-166103), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,3 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729582-162397), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,45 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729842-166808), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,23 ha)
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730324-167290), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Lomtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730977-168278), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,3 ha)
Lomtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (24 ha)
Lomtjärnen (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Lomtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 732629-169374), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,85 ha)
Lomtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734859-168378), sjö i Jokkmokks kommun,  (17,8 ha)
Lomtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734975-169862), sjö i Jokkmokks kommun,  (12,3 ha)
Lomtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736322-169435), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,03 ha)
Lomtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736595-169300), sjö i Jokkmokks kommun, 
Lomtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 739281-168171), sjö i Jokkmokks kommun, 
Lomtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 739518-168640), sjö i Jokkmokks kommun, 
Lomtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (20,7 ha)
Norra Lomtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (34,4 ha)
Södra Lomtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (38,9 ha)
Lomtjärnen (Malå socken, Lappland, 725170-164314), sjö i Malå kommun,  (10,3 ha)
Lomtjärnen (Malå socken, Lappland, 726018-163631), sjö i Malå kommun,  (12,8 ha)
Lomtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Inre Lomtjärnen, sjö i Storumans kommun,  (24,8 ha)
Lomtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 723450-153645), sjö i Storumans kommun, 
Lomtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 723452-153605), sjö i Storumans kommun, 
Lomtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721728-157325), sjö i Storumans kommun, 
Lomtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721892-154741), sjö i Storumans kommun, 
Lomtjärnen (Stensele socken, Lappland, 724457-153649), sjö i Storumans kommun,  (5,38 ha)
Lomtjärnen (Stensele socken, Lappland, 725657-153154), sjö i Storumans kommun, 
Södra Lomtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (20,2 ha)
Östra Lomtjärnen, sjö i Storumans kommun,  (39,5 ha)
Lomtjärnen (Tärna socken, Lappland, 726137-147219), sjö i Storumans kommun,  (8,43 ha)
Lomtjärnen (Tärna socken, Lappland, 728872-147354), sjö i Storumans kommun, 
Lomtjärnen (Tärna socken, Lappland, 729106-146080), sjö i Storumans kommun, 
Lomtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 719816-154369), sjö i Vilhelmina kommun, 
Lomtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 721414-149239), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,48 ha)
Lomtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (9,59 ha)
Lill-Lomtjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,17 ha)
Lomtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,81 ha)

Se även 
Lommatjärn
Lommetjärn
Lomtärnen
Kaakkurilammi (finska: Smålomtjärn)
Kaakkurijärvi (finska: Smålomsjön)
Gurtejaure (samiska: Smålomsjön), 
Gurtetjärnen (samiska: Smålomsjön),  (4,95 ha)
Tavek (samiska: Storlom)
Tavekjaure (samiska: Storlomsjön)
Lomsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn